Heterogeneïtat (ciència) és una substància composta de parts diverses o no similars.
 Una reacció heterogènia, una reacció que té lloc en la interfície de dues o més fases
 Una catàlisi heterogènia, una en la qual el catalitzador és en fase diferent de la del substrat
 Heterogeneïtat d'estudi, un concepte d'estadística
 Un tàxon heterogeni, un tàxon que conté gran varietat d'individus o subtàxons
 Heterogeneïtat genètica, múltiples orígens que causen la mateixa malaltia en individus diferents.
 Heterogeneïtat al·lèlica, diferents mutacions en el mateix locus que causen la mateixa malaltia.
 Heterogeneïtat en ecologia del paisatge.
 Computació heterogènia, sistemes electrònics que utilitzen una varietat de diferents tipus d'unitats de computació.
 Heterogeneïtat en economia

Vegeu també 
 Homogeneïtat (pàgina de desambiguació)